Snihuriwka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Snihuriwka
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Snihuriwka (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Snihuriwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi, siehe Snihuriwka (Laniwzi)
 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Snihuriwka (Solotonoscha)